Center for World Music steht für:

 Center for World Music in Hildesheim, siehe Stiftung Universität Hildesheim #Center for World Music
 Center for World Music (UCLA) an der University of California, Los Angeles 
 Center for World Music (USD) an der University of San Diego, Kalifornien